Александр Луппов:
 Луппов, Александр Михайлович (1950—2009) — государственный чиновник, заместитель губернатора Омской области.
 Луппов, Александр Николаевич (1864—1931) — вятский чиновник, земский и общественный деятель. Брат П. Н. Луппова.
 Луппов, Александр Сергеевич (1936—1984) — советский хоккеист с мячом, чемпион мира 1965 года.